Porta San Giovanni può riferirsi a:

 Porta San Giovanni a Padova
 Porta San Giovanni a Roma
 Porta San Giovanni a San Gimignano